Ло́рна Ре́йвер (; 9 октября 1943, Йорк, Пенсильвания, США) — американская актриса.

Биография 
Рейвер родилась в округе Йорк, Пенсильвания, и выросла пенсильванско-немецкой среде. Её первый театральный опыт случился в Театре Хеджергоу в Пенсильвании. Она переехала в Нью-Йорк, выйдя на Бродвей. Затем она провела несколько лет как актриса театра в Чикаго и на региональном уровне, прежде чем переехать в Лос-Анджелес, где у неё было много гостевых ролей на телевидении и в театре.

В 1987 году Лорна вышла замуж за писателя  и они были женаты до его смерти 18 января 2012 года от рака в 67-летнем возрасте.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США